gmina Stawiszyn – gmina miejsko-wiejska, powiat kaliski, woj. wielkopolskie
dawne gminy:
 gmina Stawiszyn – dawna gmina wiejska, powiat kaliski, gubernia kaliska
 gmina Stawiszyn – dawna gmina wiejska, powiat sierpecki, woj. warszawskie